9-й Чемпионат Мира по баскетболу среди девушек (до 19 лет) проходил в двух городах Чили в 2011 году. В финальной стадии принимали участие 16 национальных сборных, разделённые на 4 группы. Участвовали баскетболистки, родившиеся в 1992 году и после. Чемпионом Мира в четвёртый раз подряд стала сборная США.

Квалификация

Результаты

Группа A 

 1 тур

 2 тур

 3 тур

Группа В (Пуэрто-Монт) 

 1 тур

 2 тур

 3 тур

Группа С 

 *- сборная Нигерии не прибыла на турнир, ей присвоены технические поражения — 0:20
 1 тур

 2 тур

 3 тур

Группа D 

 1 тур

 2 тур

 3 тур

Квалификация за 13 — 16-е места (Пуэрто-Варас)

Полуфинал

Матч за 15-е место

Матч за 13-е место

Второй этап (Пуэрто-Монт)

Группа E 

 1 тур

 2 тур

 3 тур

Группа F 

 1 тур

 2 тур

 3 тур

Квалификация за 9 — 12-е места (Пуэрто-Монт)

Полуфинал

Матч за 11-е место

Матч за 9-е место

Игры плей-офф (Пуэрто-Монт)

Матчи 1/4 финала

Матчи за 5 — 8-е места

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал 

 Примечание: Мин — игровое время, Очк — очки, 2-х — 2-х очковые броски (попадание/попытки), 3-х — 3-х очковые броски, Шт — штрафные броски, Под — подборы, АП — атакующие передачи, ПР — перехваты, БШ — блок-шоты, ФО — фолы

Итоговое положение 

 4.  Австралия
 5.  Канада
 6.  Франция
 7.  Япония

 9.  Китай
 10.  Италия
 11.  Тайвань
 12.  Чили
 13.  Аргентина
 14.  Словения
 15.  Египет
 16.  Нигерия

Лидеры Чемпионата

Чемпион 

Символическая пятёрка турнира
  Дамирис Дантас
  Руи Матида
  Ариэль Мэссенгейл
  Брианна Стюарт
  Асту Ндур

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата мира

2011
2011 год в баскетболе